Міґель Анхель Лопес Кастро
 Міґель Анхель Лопес Морено
 Міґель Анхель Лопес Ніколяс